Девятикратный победитель турнира в Мельбурне Новак Джокович должен был защищать свой титул третий раз кряду, однако решением австралийских властей его виза была аннулирована по причине непрохождения вакцинации от COVID-19 и несоблюдения правил защиты от коронавирусной инфекции, возможных нарушений общественного порядка, а также отсутствия точной информации, достаточной для предоставления медицинского отвода сербскому теннисисту. Федеральный суд Австралии 16 января оставил в силе данное решение. Спортсмен депортирован из страны и ему запрещено в течение трёх лет посещать Австралию.

Единственный бывший победитель турнира в сетке — Рафаэль Надаль, выигравший титул в 2009 году. 35-летний Надаль 14-й раз в карьере дошёл до 1/4 финала турнира. Испанец в шестой раз вышел в решающий матч Australian Open и одержал вторую победу. В финале Надаль уступал 0-2 по сетам и 2-3 0-40 на своей подаче, но сумел выиграть три партии подряд. Матч продолжался более 5 часов.

Даниил Медведев в случае победы на турнире мог впервые в карьере стать обладателем звания первой ракетки мира (на неделе с 21 февраля 2022 года). Россиянин второй год подряд вышел в финал Открытого чемпионата Австралии и стал вторым теннисистом в Открытой эре, который вышел в финал мейджора после дебютного титула на турнире Большого шлема (ранее это достижение покорилось Энди Маррею). Александр Зверев также имел шанс возглавить рейтинг ATP, однако в 1/8 финала уступил Денису Шаповалову.

Маттео Берреттини стал первым итальянцем, которому удалось пробиться в полуфинал Открытого чемпионата Австралии. Ранее итальянские теннисисты лишь дважды сыграли в 1/4 финала на турнире в Мельбурне — в 1935 (Джорджо ди Стефани) и 1957 (Никола Пьетранджели) годах.

Посев 

  Новак Джокович (отказ в связи с депортацией из Австралии)
  Даниил Медведев (финал)
  Александр Зверев (четвёртый круг)
  Стефанос Циципас (полуфинал)
  Андрей Рублёв (третий круг)
  Рафаэль Надаль (титул)
  Маттео Берреттини (полуфинал)
  Каспер Рууд (отказ)
  Феликс Оже-Альяссим (четвертьфинал)
  Хуберт Хуркач (второй круг)
  Янник Синнер (четвертьфинал)
  Кэмерон Норри (первый круг)
  Диего Шварцман (второй круг)
  Денис Шаповалов (четвертьфинал)
  Роберто Баутиста Агут (третий круг)
  Кристиан Гарин (третий круг)

<ol start=17>
  Гаэль Монфис (четвертьфинал)
  Аслан Карацев (третий круг)
  Пабло Карреньо Буста (четвёртый круг)
  Тейлор Фриц (четвёртый круг)
  Николоз Басилашвили (первый круг)
  Джон Изнер (первый круг)
  Райли Опелка (третий круг)
  Дэниел Эванс (третий круг)
  Лоренцо Сонего (третий круг)
  Григор Димитров (второй круг)
  Марин Чилич (четвёртый круг)
  Карен Хачанов (третий круг)
  Уго Эмбер (первый круг)
  Ллойд Харрис (первый круг)
  Карлос Алькарас (третий круг)
  Алекс де Минор (четвёртый круг)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

Взрослые